Uni eller UNI kan være flere ting:

 Uni - kort for universitet.
 Uni (Kirov oblast) - bebyggelse i Kirov oblast i Rusland.
 Uni (Khabarovsk kraj) - landsby i Khabarovsk kraj i Rusland.
 Uni (mytologi) - den øverste gudinde i etruskisk mytologi.
 Uni (fødevare) - japansk mad lavet af søpindsvineæg.
 Uni Records, formelt Universal City Records - tidligere pladeselskab.

 UNI Global Union - internationalt fagforbund.
 UNI-C - Styrelsen for It og Læring.
 UNI - Kode for cykelholdet Unibet.com, senere Cycle Collstrop.
 Union Nationale des Indépendents (UNI) - politisk parti i Øvre Volta.
 Union Nationale des Indépendants (UNI) - politisk parti i Niger.